El nombre de Tablada puede aludir a alguno de los siguientes lugares:

 Tablada de Villadiego, localidad de la provincia de Burgos.
 Tablada del Rudrón, localidad de la provincia de Burgos.
 Tablada Nueva, barrio de la ciudad paraguaya de Asunción.
 Barrio de Tablada, en la ciudad española de Sevilla.

Estaciones de tren 
 Estación de Tablada, en el municipio español de Guadarrama, en la Comunidad de Madrid.
 Estación Tablada, ubicada en la ciudad argentina de La Tablada.

Túnel ferroviario 
 Túnel ferroviario de Tablada. Túnel que atraviesa el Sistema Central por la sierra de Guadarrama entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Segovia (España), perteneciente a la línea férrea 110 de la red ferroviaria española, por cual presta servicio la línea 53 de Renfe Media Distancia Segovia - Madrid.